Ghiotto ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Ghiotto (* 1993), italienischer Eisschnellläufer
 Luca Ghiotto (* 1995), italienischer Automobilrennfahrer